

Patronyme
 Achille Daroux (1880-1953), fut un homme politique français.
 Cécile Daroux (1969-2011], fut une flûtiste française.